Andrej Nikolaevič Mironov (1954-2014) – giornalista russo, ex-dissidente e prigioniero politico sovietico, in seguito attivista per i diritti umani.
Andrej Aleksandrovič Mironov (1941-1987) – attore sovietico.